Cammann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Cammann (* 1973), deutscher Journalist
 Alfred Cammann (1909–2008), deutscher Gymnasiallehrer, Schriftsteller und Sammler ostdeutschen Erzählgutes
 August Cammann (1814–1882), deutscher Jurist und Politiker

 Gerhard Cammann (1875–1955), deutscher Gewerkschafter
 Helmuth Cammann (1927–2010), deutscher Unternehmer
 Karl Cammann (* 1939), deutscher Chemiker
 Karl-Heinz Cammann (1928–2011), deutscher Sportjournalist
 Matthias Cammann, deutscher Moderator und Reporter
 Paul Cammann, deutscher Industrieller, siehe Möbelstoff-Weberei Cammann & Co.

Sonstige
 Cammann-Hochhaus erstes Hochhaus in Chemnitz, siehe Möbelstoff-Weberei Cammann & Co.

Siehe auch:
 Kammann
 Johann Camman d. J. (auch: Cammann; 1584–1649), deutscher Jurist, Syndikus der Stadt Braunschweig und Büchersammler